Os saltos de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928 foram disputados em St. Mortiz, na Suíça em 18 de fevereiro. Apenas uma prova masculina foi realizada.

Medalhistas

Resultados

Referências 
 
 
 

Jogos Olímpicos de Inverno de 1928
Salto de esqui nos Jogos Olímpicos